Кубок Митропы 1983/84 — 42-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие четыре команды из Австрии, Венгрии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал австрийский клуб «Айзенштадт».

Турнирная таблица 

Правила начисления очков:
 2 очка за победу
 1 очко за ничью
 0 очков за поражение

Матчи

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Четвёртый тур

Пятый тур

Шестой тур

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1983/84 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1983/84 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1984
Футбол в Европе в 1983 году
Футбол в Европе в 1984 году